Неда́йвода () — село,
Недайводский сельский совет,
Криворожский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221884501. Население по переписи 2001 года составляло 1156 человек.

Является административным центром Недайводского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла
Заря и
Терноватка.

Географическое положение 
Село Недайвода находится на левом берегу реки Ингулец,
выше по течению на расстоянии в 3,5 км расположено село Искровка (Петровский район),
ниже по течению на расстоянии в 6 км расположено село Лозоватка,
на противоположном берегу — село Терноватка.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходит железная дорога, станция Платформа 27 км.

История 
 1782 — дата основания.
 1860 — переименовано  село Надеждовка в село Недайвода.

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Дом культуры.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Персоналии 
 Сорокин Павел Васильевич (1919—1943) — Герой Советского Союза, погиб в селе Недайвода.
 Юдин Владимир Георгиевич (1925—1943) — Герой Советского Союза, похоронен в селе Недайвода.
 Увачан Иннокентий Петрович (1919—1943) — Герой Советского Союза, похоронен в селе Недайвода.

Примечания

Источники  
 Недайвода // Топонімія Дніпропетровщини [Текст] / Уклад.: М. С. Богомаз, В. С. Мороз. — Дніпропетровськ: Дніпрокнига, 2006. — 447 с. — С. 73. ISBN 966-401-020-0.

Недайвода